Kvalspelet till afrikanska mästerskapet i fotboll 2002 spelades mellan den 30 juni 2000 och 17 juni 2001.

Preliminär kvalomgång

Burkina Faso avancerade till gruppspelsomgången med det ackumulerade slutresultatet 3–0.

Guinea avancerade till gruppspelsomgången med det ackumulerade slutresultatet 4–2.

Gabon avancerade till gruppspelsomgången med det ackumulerade slutresultatet 5–2.

Angola avancerade till gruppspelsomgången med det ackumulerade slutresultatet 5–1.

Namibia avancerade till gruppspelsomgången med det ackumulerade slutresultatet 8–4.

Elfenbenskusten avancerade till gruppspelsomgången med det ackumulerade slutresultatet 7–0.

Liberia avancerade till gruppspelsomgången med det ackumulerade slutresultatet 3–1.

Togo avancerade till gruppspelsomgången efter straffsparksläggning.

Kongo-Kinshasa avancerade till gruppspelsomgången med det ackumulerade slutresultatet 3–1.

Sudan avancerade till gruppspelsomgången med det ackumulerade slutresultatet 6–3.

Kongo-Brazzaville avancerade till gruppspelsomgången med det ackumulerade slutresultatet 6–3.

Burundi avancerade till gruppspelsomgången med det ackumulerade slutresultatet 4–1.

Madagaskar avancerade till gruppspelsomgången med det ackumulerade slutresultatet 2–1.

Libyen avancerade till gruppspelsomgången efter straffsparksläggning.

Zambia avancerade till gruppspelsomgången med det ackumulerade slutresultatet 2–1.

Zimbabwe avancerade till gruppspelsomgången med det ackumulerade slutresultatet 6–0.

Mauritius avancerade till gruppspelsomgången med det ackumulerade slutresultatet 4–2.

Uganda avancerade till gruppspelsomgången med det ackumulerade slutresultatet 5–2.

Lesotho avancerade till gruppspelsomgången efter straffsparksläggning.

Kenya avancerade till gruppspelsomgången med det ackumulerade slutresultatet 5–3.

Guinea-Bissau lämnade walkover. Marocko avancerade till gruppspelsomgången.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Anmärkningslista

Källor
 Rsssf.com

Kvalspelet till afrikanska mästerskapet i fotboll
2000 i Afrika
2001 i Afrika
Fotbollsåret 2000
Fotbollsåret 2001